Die Berner Hallenhandball-Meisterschaften 1949/50 waren nach den Berner Hallenhandball-Meisterschaften 1949 die 2. Berner Hallenhandball-Meisterschaften und zum ersten Mal qualifizierte sich der Berner Meister für die ersten Schweizer Meisterschaft 1950.

Kategorie A

Rangliste

Spiele

Kategorie B

Gruppe I

Rangliste

Spiele

Gruppe II

Rangliste

Spiele

Finalspiel 
ST Bern III verzichtete auf das Finalspiel.

Junioren

Gruppe I

Rangliste

Spiele

Gruppe II

Rangliste

Spiele

Finalspiel

Einzelnachweise 

1949/50
Bern